Gromer ist der Familienname folgender Personen:
 Aristide Gromer (1908–1966), französischer Schachspieler
 David Gromer (* 1973), deutscher Fernsehmoderator
 Georg Gromer (1883–1952), katholischer Theologe und Landtagsabgeordneter (CSU)
 Georges Gromer (1879–1954), französischer katholischer Priester und Museumsdirektor in Hagenau 

 Werner Gromer (1929–1995), deutscher Fußballspieler

Siehe auch:
 Cromer (Begriffsklärung)
 Krohmer
 Kromer